A Temporada de Fórmula 3 Euroseries de 2009 foi a 7ª da Fórmula 3 Euroseries. O campeonato foi composto por 10 rondas de 2 corridas, começando em Hockenheim a 16 de Maio e acabando no mesmo circuito a 25 de Outubro. Jules Bianchi foi campeão com a ART Grand Prix, vencendo a sua 8ª corrida da temporada em Dijon-Prenois.

Pilotos e Equipas 
 Todos os pilotos competem com um chassis Dallara.

Calendário

Classificações

Classificação de Pilotos 
 As pontuações são:

 Quem obteve a pole-position está a negrito; a pole-position para a corrida 1 vale 1 ponto, excepto em Brands Hatch.
 Quem obteve a volta mais rápida está em itálico. Não são dados pontos.
 ¹ - Stefano Coletti foi desqualificado da 1ª corrida no Norisring, devido a uma alteração após a corrida com Jules Bianchi. Stefano Coletti foi excluído e nenhum piloto ficou com os pontos do 3º lugar.

Classificação de Equipas

Taça das Nações

Ligações externas 
 

Europeia 2009
Formula 3
Formula 3 Euro Series